Churruca puede referirse a:

 Churruca, apellido vasco.
 Cosme Damián Churruca (1761-1805), científico, marino y militar español, brigadier de la Real Armada y alcalde de Motrico.
 Churruca, localidad de Argentina.
 Clase Churruca, modelo de destructor de la Armada Española.
 Productos Churruca s.a., marca de productos alimenticios de Valencia, España.